Ingfried Hobert (* 30. November 1960 in Rotenburg an der Fulda) ist ein deutscher Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde.

Leben 

Ingfried Hobert hat an der Justus-Liebig-Universität Gießen von 1980 bis 1986 Medizin studiert und 1986 bei Herbert Heckers auf dem Gebiet der Gastroenterologie promoviert. Bis 1991 arbeitete er in der Inneren Medizin, Chirurgie und Intensivmedizin. 1987 begann er eine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin, darüber eine weitere in traditioneller tibetischer Medizin und Ethnomedizin. Seit 1992 unterhält er eine Praxis für Ganzheitsmedizin in Steinhude bei Hannover.

Wirken 

Das Tätigkeitsfeld von Ingfried Hobert liegt in der Ganzheitsmedizin, Ethnomedizin, Traditionelle Chinesische Medizin und Traditionelle Tibetische Medizin. Sein besonderes Interesse gilt der Erforschung und therapeutischen Anwendung der asiatischen Lebensphilosophie und ihrer Heilkonzepte. Auf dieser Grundlage entwickelte er ein Therapiekonzept, in dem er "Schulmedizin" und asiatisches Heilwissen verbindet. Er ist Gründer des Qualitätszirkel Ethnomedizin der Ärztekammer Niedersachsen und seit 2000 Leiter der Ethnomed Akademie für visionäre Medizin.

Werke 
 Gesundheit selbst gestalten. Wege der Selbstheilung und die Fünf „Tibeter“. Ein Arzt berichtet. Integral, Wessobrunn 1993, ISBN 3-89304-411-6.
 Das Handbuch der natürlichen Medizin. Ein praktischer Führer zu ganzheitlichen Heilweisen. Ariston, Kreuzlingen 1997, ISBN 3-7205-1949-X.
 Die Medizin der Aborigines. Heilungsgeheimnisse eines magischen Kontinents. Erd, München 1998, ISBN 3-8138-0472-0.
 Die Praxis der Traditionellen Tibetischen Medizin. Vorbeugung, Diagnostik, Therapie und Selbstheilung. Barth, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-502-61139-4.
 Zurück zur Mitte. Mit tibetischer Lebensweisheit zu Gesundheit und Lebenskraft. Barth, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-502-18099-9.
 Körperbewußtsein und Zellintelligenz. Mit der Kraft der Zellen zu Gesundheit und Lebensfreude. Crotona, Amerang 2011, ISBN 978-3-86191-016-9.
 Die original Wildblütenessenzen. Naturkraft, Anwendung, Heilung. Nymphenburger, München 2011, ISBN 978-3-485-01361-1.
 Heilgeheimnisse aus Tibet. Verborgene Kraftpotenziale mobilisieren. Via Nova, Petersberg 2014, ISBN 978-3-86616-289-1.
 mit Svenja Zitzer: Die Ethno Health Apotheke. Die besten Heilpflanzenrezepturen unserer Erde. Indikationen, Anwendung, Wirkungen. Via Nova, Petersberg 2017, ISBN 978-3-86616-398-0.

Weblinks 

 
 https://www.drhobert.de

Alternativmediziner
Mediziner (20. Jahrhundert)
Mediziner (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1960
Mann